Le patronyme Byrnes est porté par plusieurs personnalités dont (ordre alphabétique) : 

 Burke Byrnes (1937-), acteur américain ; 
 Darcy Rose Byrnes (1998-), actrice américaine ;
 Edd Byrnes (1933-2020), acteur américain ;
 Esther Byrnes (1867-1946), biologiste et professeure de sciences américaine ;
 James F. Byrnes (1879-1972), homme politique américain, cosignataire de l'accord Blum-Byrnes ;
 Jim Byrnes (1948-), chanteur de blues et acteur américain ;
 Michael Byrnes (1970-), écrivain américain ;
 Thomas Byrnes (1860-1898), homme politique australien, premier ministre du Queensland ;
 Tricia Byrnes (1974-), snowboardeuse américaine.

Homonymie de patronyme